Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в третий раз за свою историю, и завоевала одну серебряную и две бронзовые медали. Сборную страны представляли 4 женщины.

Серебро 
 Борьба, мужчины — Хельмут Беллингродт.

Бронза 
 Бокс, мужчины — Клементе Рохас.
 Бокс, мужчины — Альфонсо Перес.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1972
Страны на летних Олимпийских играх 1972 года